San Pedro kan avse:
 San Pedro – den spanska namnformen av helgonet Sankt Petrus, se Petrus
 San Pedro – en synonym till stor cylinderkaktus

Geografi

Argentina 

 San Pedro kommun, Buenos Aires, 
 San Pedro kommun, Misiones, 
 San Pedro, Buenos Aires, 
 San Pedro, Misiones, 
 San Pedro kommun, Jujuy, 
 San Pedro, La Rioja, 
 San Pedro, Santiago del Estero, 
 San Pedro, Jujuy,

Belize 

 San Pedro, distriktet Belize, 
 San Pedro, Toledo,

Bolivia 

 San Pedro de Buena Vista (ort), Potosí, 
 San Pedro de Totora (provins) – en provins
 San Pedro de Tiquina –  en ort i den bolivianska provinsen Manco Kapac
 San Pedro (fängelse) – ett fängelse

Brasilien 

 São Pedro do Sul (ort), Rio Grande do Sul,

Chile 

 San Pedro kommun, Chile, Provincia de Melipilla, 
 San Pedro de Atacama – en stad och kommun i provinsen El Loa
 San Pedro de la Paz – en stad och kommun i provinsen Concepción
 San Pedro (vulkan) – en vulkan i Chile

Colombia 

 San Pedro kommun, Sucre, 
 San Pedro, Sucre, 
 San Pedro kommun, Antioquia, 
 San Pedro, Antioquia, 
 San Pedro kommun, Valle del Cauca, 
 San Pedro, Valle del Cauca, 
 Cumbitara (ort), Nariño,

Costa Rica 

 San Pedro, Costa Rica, San José,

Dominikanska republiken

 San Pedro de Macorís (provins) – en provins 
 San Pedro de Macorís – en ort och kommun

Elfenbenskusten 

 San-Pédro flygplats,

Filippinerna 

 San Pedro (Laguna) – en ort i provinsen Laguna

Franska Polynesien 

 Bora Bora, ö, Îles Sous-le-Vent,

Guatemala 

 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, 
 San Pedro La Laguna, ort, Departamento de Sololá,

Honduras 

 San Pedro Sula, Departamento de Cortés,

Kuba

 San Pedro de la Roca – en fästning i Santiago de Cuba

Mexiko 

 Tequila, Veracruz, 
 Villa de Etla (ort), Oaxaca, 
 San Pedro Tlanixco, ort, Veracruz, 
 San Pedro Tetitlán, ort, Puebla, San José Miahuatlán, 
 San Pedro Teozacualco, ort, Oaxaca, San Pedro Teozacoalco, 
 San Pedro Tapanatepec (ort), Oaxaca, 
 San Pedro Quiatoni (ort), Oaxaca, 
 San Pedro Pochutla (ort), Oaxaca, 
 San Pedro Mixtepec, ort, Oaxaca, San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -, 
 San Pedro Los Baños, ort, Delstaten Mexiko, Ixtlahuaca, 
 San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, ort, 
 San Pedro el Alto, Temascalcingo, 
 San Pedro Leapi, ort, Oaxaca, San Carlos Yautepec, 
 Alpatláhuac (ort), Puebla, Cuautinchán, 
 Acatlán de Pérez Figueroa (ort), Oaxaca, 
 San Pedro Nopala (ort), Oaxaca, 
 San Pedro, Yaxcabá, 
 San Pedro Piedra Gorda, ort, Zacatecas, Cuauhtémoc, 
 San Pedro Ojo Zarco, ort, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 San Pedro Lagunillas (ort), Nayarit, 
 San Pedro de los Naranjos, ort, Durango, 
 San Pedro de La Cueva, ort, Sonora, San Pedro de la Cueva, 
 San Pedro Alcántara, Mexiko, Durango, Vicente Guerrero, 
 San Pedro, Matamoros, 
 San Pedro, Venado, 
 Cerro de San Pedro (ort), San Luis Potosí, 
 San Pedro del Álamo, ort, Durango, Peñón Blanco, 
 San Pedro, San Luis de la Paz, 
 San Pedro, San Diego de la Unión, 
 San Pedro, Tiquicheo de Nicolás Romero, 
 San Pedro kommun, Mexiko, 
 San Pedro, Janos, 
 San Pedro, Puruándiro, 
 San Pedro, Chichimilá, 
 San Pedro, Dolores Hidalgo, 
 San Pedro, Tecámac, 
 San Pedro, Joquicingo, 
 San Pedro, Tapalpa, 
 San Pedro, Ocotepec, 
 San Pedro, San Fernando, 
 San Pedro, Santa Bárbara, 
 San Pedro, Sabanilla, 
 San Pedro Mártir Yucuxaco (kommun), Oaxaca, 
 San Pedro Mártir Yucuxaco (ort), Oaxaca, 
 San Pedro Garza García – en stad i delstaten Nuevo León

Se även
 Sierra de San Pedro Mártir – bergskedja på den mexikanska halvön Baja
 Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir – nationalpark i bergskedjan

Nicaragua 

 San Pedro de Lóvago, ort, Chontales, 
 San Pedro del Norte, ort, Chinandega,

Paraguay 

 San Pedro (departement), departement,

Spanien 

 Río San Pedro (vattendrag i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 San Pedro kommun, Spanien, 
 San Pedro, Spanien, 
 Soto del Barco (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Ríotorto, ort, Galicien, Provincia de Lugo, 
 Incio (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Begonte (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 San Pedro de Alcántara – en stad i södra Spanien

USA 

 San Pedro, Los Angeles, ort, Kalifornien, Los Angeles County, 
 San Pedro Rock – en mindre obebodd ö utanför San Francisco